Zulukidse ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Zulukidse (1876–1905), georgischer Revolutionär
 Luka Zulukidse (* 2004), georgischer Fußballspieler